A Rádio e Televisão Suíça alemã, a SRF para Schweizer Radio und Fernsehen,  empresa audiovisual pertencente ao grupo SRG SSR , cria programas em alemão para o serviço público em seis cadeias de rádio (DRS 1, DRS 2, DRS 3, DRS 4 News, DRS Virus e DRS Musikwelle), três cadeias de televisão (SF1, SF zwei e SF Info), e o todo é duplicado pela internet 

A SRF faz parte do grupo SRG SSR idée suisse que é  composto por cinco unidades - SRF (em alemão), RTS (em francês), RSI (em italiano), RTR (em romanche), todas elas de rádio e televisão,  e ainda  Swissinfo .

Ver também 
 SRG SSR idée suisse

Ligações Externas
 - em alemão

Televisão da Suíça
Empresas públicas da Suíça
Rádio da Suíça